Le tournoi de tennis d'Hilversum est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1963 se dispute du 22 au .

Lesley Turner remporte le simple dames. En finale, elle bat Renee Schuurman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Renee Schuurman et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Hilversum

Navigation 

dames 1963
Hilversum
1963 aux Pays-Bas
Tennis en juillet 1963